OBH och liknande förkortningar kan avse:

 Oberoende härdkylning – ett säkerhetssystem för svenska kärnkraftverk idrifttaget 2021
 OBH Nordica – ett nordiskt företag som tillverkar hushållsapparater och köksredskap